Tropea est un patronyme et un toponyme qui peut désigner :

Patronyme 

 Calcedonio Tropea, , médecin italien du  ; 
 Calcedonio Tropea (1884-après 1930), botaniste italien ;
  (né en 1942), journaliste, traducteur et écrivain italien.

Toponyme 

 Tropea, commune italienne de la province de Vibo Valentia